Osoby o tym nazwisku:
 Van Velzen (wł. Roel van Velzen) – holenderski muzyk
 Wim van Velzen (strona ujednoznaczniająca)